

Carriera 
Nell'estate 1967 con lo  disputò il campionato statunitense organizzato dalla United Soccer Association: accadde infatti che tale campionato fu disputato da formazioni europee e sudamericane per conto delle franchigie ufficialmente iscritte al campionato, che per ragioni di tempo non avevano potuto allestire le proprie squadre. Lo Stoke City rappresentò i , e chiuse al secondo posto nella Eastern Division, non qualificandosi per la finale del torneo.

Statistiche

Statistiche da allenatore

Palmarès

Stoke City: 1972

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Calciatori inglesi
Allenatori di calcio inglesi